Kalashnikov es comúnmente usado para referirse a:
AK-47 o algún otro fusil de la serie diseñados por Mijaíl Kaláshnikov o fabricados por la Corporación Kalashnikov.
Rifle Kalashnikov, familia de fusiles de asalto basadas en el diseño original de Mijaíl Kaláshnikov.
Mijaíl Kaláshnikov (1919-2013), diseñador de armas ligeras ruso, notable por realizar el diseño del fusil de asalto AK-47.
Corporación Kalashnikov, el nombre que adoptó Izhmash en 2013, la empresa fabricante de la serie AK-47.
Vyacheslav Kalashnikov Polishchuk (1955-), matemático, catedrático e investigador ruso radicado en México.

Etimología 
Del ruso Калашников, un alteración sandhi del más antiguo Калачников, que literalmente significa "perteneciente a (usualmente "hijo de" o "lugar de") un hombre que hace un tradicional pan eslavo llamado kalach", i.e., "el hijo del hacedor de kalach".